Грегорио делла Субарра — (), (?, Рим, Папская область — 1163, ?) — итальянский кардинал. Племянник папы Анастасия IV. Декан Коллегии кардиналов c 1159 по 1163.

Биография 
Консистория декабря 1153 года провозгласила его кардиналом-дьяконом. В апреле 1154 года стал епископом Сабины вместо своего дяди. Участвовал в конклавах 1154 года (Адриан IV) и 1159 года (Александр III). Был убежденным сторонником Александра III в его борьбе против антипапы, поддерживаемого императором Фридрихом I Барбароссой.

Примечания 

Деканы Коллегии кардиналов
Кардиналы Италии
Кардиналы Анастасия IV